Пабло Мартин Паез Гавира (; Лос Паласиос и Виљафранка, 5. август 2004), познатији као Гави, шпански је фудбалер који тренутно наступа за Барселону.

Статистика

Клупска

Репрезентативна

Трофеји и награде 
Барселона
 Суперкуп Шпаније (1) : 2022/23.

Шпанија
 Лига нација : друго место  2020/21.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 2004.
Шпански фудбалери
Шпански фудбалски репрезентативци
Фудбалери Барселоне
Фудбалери Барселоне Б
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Ла лиге
Фудбалери на Светском првенству 2022.